Wąż smugowy (Pantherophis obsoletus) − gatunek węża z rodziny połozowatych.

Opis 
Zabarwienie szare, rzadko czarne. Plamy (mniejsze na głowie). Jest zróżnicowane w zależności od wieku i podgatunku. Brzuch biały. Wąż osiąga 180 cm długości (odnotowano 220 cm u największego znanego osobnika). Masa ciała od 0,75 do 1,2 kg.

Występowanie 
Zamieszkuje Amerykę Północną: USA  oraz Kanadę, gdzie jest największym z występujących tam węży.

Siedlisko tego węża jest zwykle bardziej wilgotne niż większości jego krewnych. Żyje w lasach, zagajnikach, zwłaszcza w obecności w okolicy zbiornika wodnego. Dobrze wspina się na drzewa. Czasami zasiedla środowisko zmienione przez człowieka (ruiny itp.).

Pożywienie 
Gatunek ten poluje podobnie jak dusiciele.

Zachowanie 
Występują zachowania terytorialne u samców, zwłaszcza w okresie godowym.

Żyje ponad 20 lat.

Rozmnażanie 
Sezon godowy rozpoczyna się w kwietniu, a kończy w połowie czerwca. Samiec, napotkawszy partnerkę, nakłania ją do rozrodu, nieraz przytrzymując ją pyskiem. W efekcie tego 5 tygodni później samica składa jaja, wybierając do tego celu bezpieczne miejsce: norę, dziuplę, ewentualnie niszę pod ściółką czy kamieniami.
Młode mają 35 cm.

Przypisy 

Gady Ameryki Północnej
Połozowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1823 roku